Нуар:
 Нуар — муніципалітет у Франції.
 Нуар — напрям у кінематографі.
 Нуар — японський аніме-серіал.
 Нуар — субжанр американської масової літератури 1920-х — 1960-х років.